Klaatsch ist der Familienname folgender Personen:
 August Klaatsch (1827–1885), deutscher Mediziner
 Hermann Klaatsch (1863–1916), deutscher Anthropologe
 Lisette Klaatsch (1765–1815), deutsche Malerin, siehe Elisabeth Charlotte Amélie Hainchelin

Siehe auch:
 Klatsch (Begriffsklärung)